А́рвен Ундо́миэль () — персонаж эпоса «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина, дочь Элронда и Келебриан, сестра Элладана и Элрохира, внучка Галадриэль и Келеборна.

Биография 

На синдарине имя Arwen означает «королевна, принцесса». По другой версии, это имя квенийского происхождения и означает «благородная» — «ar», дева — «wen». Арвен была настолько красива, что многие считали её воплощением Лютиэн Тинувиэль; именно поэтому её прозвали Ундомиэль (вариант перевода — Андомиэль) — «Вечерняя звезда (эльфийского народа)». Также «Вечерней звездой» Арвен называли, так как она жила в годы «сумерек эльфов» — угасания эльфийской расы в Средиземье. 

Арвен является дочерью Элронда и Келебриан, сестрой Элладана и Элрохира. По отцовской линии Арвен — внучка мореплавателя Эарендила, сына Туора из одного из древних домов людей — дома Хадора, и Эльвинг — дочери Диора, сына Берена и Лютиэн, дочери Тингола и Мелиан. По линии матери является внучкой Келеборна и Галадриэль, дочери Финарфина, то есть относится к потомкам дома Финвэ. Она также приходится дальней родственницей Арагорну — 39-му потомку Исилдура, сына Элендила, наследника Элроса, первого короля Нуменора и брата Элронда, то есть дяди Арвен.

Таким образом, Арвен на 1/32 майар, на 3/16 принадлежит к роду эдайн и на 25/32 — к эльдар, а точнее, на 1/32 майар, на 3/16 эдайн, на 13/32 синдар, на 9/64 ваниар, на 1/8 тэлери, на 7/64 нолдор.

Выросла в Лориэне. В 2951 году Третьей Эпохи вернулась в Ривенделл и встретилась с Арагорном, которому едва исполнилось двадцать лет. Он первоначально принял её за явившуюся ему Лютиэн и назвал Тинувиэлью. Узнавший о его чувствах Элронд советовал дунадану не связывать судьбу с Арвен, потому что это обрекло бы владыку Имладриса на горестную разлуку с дочерью, ведь ей пришлось бы отказаться от бессмертия, дарованного эльдар, и от возможности отплыть в Валинор к своему народу, однако потом говорит, что он был бы согласен, если бы Арагорн стал королём Арнора и Гондора. Вскоре после этого Арагорн покинул Ривенделл, чтобы помочь Гэндальфу в борьбе с угрозой Саурона.

Через двадцать девять лет Арвен и Арагорн вновь встретились в Лориэне, куда внучку пригласила Галадриэль. Тогда же Арвен и Арагорн поклялись друг другу в верности:
Вечером накануне летнего солнцестояния Арагорн, сын Араторна, и Арвен, дочь Элронда, поднялись на зелёный холм Керин-Амрот… Они глядели с вершины на восток, затянутый тенью, и на закатный запад. Они поклялись друг другу любить — и были счастливы.
Их союз был благословлён Галадриэль и молча принят Элрондом. 

В годы Войны Кольца Арвен жила в Имладрисе. Она вышивала для него знамя Элендила, которое отправила ему с отрядом северных дунаданов. Также именно Арвен посоветовала Арагорну пройти Тропой Мёртвых. 

После Войны Кольца Арагорн был коронован как владыка Гондора, и Арвен вышла за него замуж. Она счастливо прожила с ним 120 лет, родив королю Гондора сына Эльдариона и нескольких дочерей. После смерти мужа она ушла в опустевший (после отплытия за Море эльфов) Лориэн и жила там среди увядающих мэллирн, пока не упокоилась на Керин-Амроте, холме, на котором они с Арагорном поклялись любить друг друга.

Брак Арвен и Арагорна стал третьим и последним из известных семейных союзов между эльдар и эдайн в истории Средиземья.

Генеалогия

В адаптациях 
В ранних версиях сценария экранизации Питера Джексона (когда экранизация должна была уместиться в два фильма и производством занималась другая компания) Арвен сражалась в битве при Хельмовой Пади и принесла меч Андурил Арагорну. Некоторые сцены боевых действий с участием Арвен в Хельмовой Пади были уже отсняты на момент, когда Джексон (совместно с Лив Тайлер) принял решение удалить их из сценария целиком.

В издании «Мифопоэтического общества» Толкина «Tolkien on Film: Essays on Peter Jackson’s The Lord of the Rings» (Mythopoetic Press, 2005) Кэти Эйкерс-Джордан, Джейн Чанс, Виктория Гайдосик и Морин Там утверждают, что образ Арвен и других женских персонажей в экранизации Джексона тематически верны (или схожи) с описаниями Толкина, хотя имеется и ряд различий.

Заклинание для реки 
В фильме Арвен везёт раненого Фродо к отцу для спасения, пересекает реку и, чтоб дать отпор преследователям, произносит заклинание на синдарине. Транслитерация латиницей:
 Nen o Chithaeglir lasta peth daer; Rimmo nen Bruinen dan in Ulaer!
 Nen o Chithaeglir lasta peth daer; Rimmo nen Bruinen dan in Ulaer!

В переводе на русский:
 Воды Туманных Гор, услышьте великое слово, воды направьте на Кольценосцев!
 Воды Туманных Гор, услышьте великое слово, воды направьте на Кольценосцев!

Отражение в культуре 
В мюзикле «The Lord of the Rings» Арвен поёт в Прологе, а также исполняет три музыкальных номера: Song of Hope (Песня Надежды), Star of Earendil (Звезда Эарендиля) (с хором на синдарине) и Song of Hope Duet (Песня Надежды дуэтом) (с Арагорном).

Примечания

Литература 
 
 

Персонажи легендариума Толкина
Полуэльфы Средиземья
Вымышленные королевы
Персонажи романа «Властелин колец»